Custode (emprunté du latin classique custos, -odis, « gardien ») désigne :
 la custode, vase liturgique ayant la forme d'une boîte ronde conçue pour apporter la communion aux malades ou aux personnes qui ne peuvent pas recevoir l'eucharistie à la messe ;
 la custode, « boîte » de protection d'un instrument, un livre…
 la custode, partie de la carrosserie d'une voiture située à l'aplomb des roues arrière au niveau des vitres ;
 une glace de custode, petite fenêtre qui s'y trouve ;
 la custode, rideau qui, dans certaines églises, orne les côtés du maître-autel ;
 le custode, moine chargé de l’inspection dans certains ordres religieux, tel le Custode des Franciscains ;
 le custode, gardien de musées, de monuments et mobiliers importants, notamment en Italie, tel le custode pontifical du suaire de Turin.

Voir aussi

Article connexe 
 Custodie
  (gardien en latin)